Тарака́новые, или тарака́ны , — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). Известно более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов собственно тараканов и 2900 видов термитов, которых, согласно современным представлениям, включают в состав этого отряда.

Этимология слова 
Происхождение слова «таракан» в русском языке точно не установлено; по мнению Рясянена, это слово происходит из  «убегающий»:  — «убегать». По предположению Якобсона, оно восходит к уничижительному употреблению тюркского tarqan или tarxan — «сановник», однако существуют и другие версии. В тюркских языках есть также слово «тарка» — расходиться.

Геологическая история 
Древнейшие тараканы найдены в отложениях позднего карбона (пенсильванский ярус) Китая. Остатки тараканов являются, наряду с остатками тараканосверчков, самыми многочисленными следами насекомых в отложениях палеозоя. Кроме того, тараканы — самые ранние из известных Polyneoptera, происходящие, возможно, от предка всей подкогорты. Высказывалась также гипотеза происхождения таракановых, а с ними и прочих современных Pandictyoptera, от пратараканов, но она не получила веского подтверждения.

Палеозойские и большинство мезозойских видов обладали длинным яйцекладом, хотя уже у них чётко прослеживается тенденция к его редукции. Первые окаменелости более или менее «современных» тараканов с коротким наружным яйцекладом появляются в раннем мелу, а у кайнозойских он исчезает совсем.

Строение 
Тело плоское, овальное, длиной от 1,7—2 см до 9,5 см (и более). Голова треугольная или сердцевидная, плоская, опистогнатическая, прикрыта щитообразной переднеспинкой. Ротовые органы грызущие. Тараканы обладают сильными челюстями, усеянными хитиновыми зубцами. Наличник простой, слабообособлен либо резко отделён ото лба бороздой и подразделён на две части. Глаза большие, глазков два, но у бескрылых форм они нередко атрофированы. Иногда и те, и другие отсутствуют (часто у пещерных форм). Усики удлинённые, многочлениковые, щетинковидные. Переднеспинка большая, почти плоская, обычно с прозрачными краями. Надкрылья плотные, но с явственным жилкованием; задние крылья перепончатые, в покое складываются под надкрыльями. Нередко надкрылья и крылья укорочены или совсем отсутствуют. Ноги бегательные, обычно с 5-члениковыми лапками. Бёдра уплощённые, большей частью снизу вооружены шипами; вооружение бывает трёх типов. Все голени с сильными шипами. Брюшко удлинённое, состоит из 8—10 тергитов и 8—9 (самцы) или 7 (самки) стернитов, при этом I тергит самца и VI—VIII тергиты самки нередко специализированы. Последний тергит — так называемая анальная пластинка, которая очень разнообразна, иногда асимметрична и широко используется при определении. На конце брюшко несёт длинные, обычно членистые церки. Наружный генитальный аппарат самца представлен генитальной пластинкой, или гипандрием, — специализированным IX стернитом; внутренний расположен между парапроктами и внутренней поверхностью гипандрия и весьма разнообразен. Яйцеклад самки у современных видов полностью скрытый.

Биология и поведение

Биология 
Таракановые — теплолюбивые и влаголюбивые, очень подвижные насекомые, ведущие преимущественно ночной образ жизни; днём скрываются под камнями или опавшими листьями, в трещинах на поверхности почвы, в норах грызунов, под корой пней и отмирающих деревьев. Крылатые могут прилетать ночью на свет. Питаются растительными и животными остатками.

Таракановые являются одними из самых выносливых насекомых. Некоторые тараканы способны до месяца прожить без пищи. Таракановые имеют гораздо более развитую способность сопротивляться радиации, чем позвоночные: смертельная доза излучения для них превышает таковую для людей в 6—15 раз. Однако они всё же не настолько стойки к радиации, как, например, плодовые мушки.

Размножаются таракановые половым и партеногенетическим путём, но для того, чтобы приступить к размножению, самка должна хотя бы раз спариться с самцом. Современные таракановые откладывают яйца, защищённые особой капсулой — оотекой, которая иногда вынашивается самкой и торчит на конце брюшка. Некоторые виды живородящи; у тараканов рода Cryptocercus и некоторых других сложное родительское поведение. Превращение неполное, личинки бескрылых видов с трудом отличимы от взрослых; развиваются от нескольких месяцев (рыжий таракан) до 4 лет (чёрный таракан), линяя за этот период 5—8 раз. Многие виды тараканов могут летать.

Поведение 
Исследования поведения тараканов начались сравнительно недавно. Помимо заботы о потомстве у Cryptocercus, они показали наличие группового поведения у синантропных видов. Так, опыты, проведённые в университете Флориды, продемонстрировали, что таракан оставляет за собой химический след, которым будут пользоваться другие тараканы, чтобы быстрее найти дорогу к источникам воды, пищи или укрытиям. Одной из главных целей этого исследования была выработка новых методов контроля над тараканами как вредителями. Искусственно созданный химический след, уводящий от дома, мог бы решать проблему тараканов без применения ядовитых инсектицидов.

Генетика 
Число хромосом у таракановых (без учёта термитов) варьирует: диплоидные числа колеблются от 16 до 80. Цитогенетические данные доступны для более чем 100 видов, и все имеют кариотип XO половой хромосомы. Подавляющее большинство тараканов обладают метацентрической Х-хромосомой, которая может сделать центрические слияния с аутосомами маловероятными и может объяснить редкость сложных половых хромосом в этом отряде. Известны два, которые размножаются партеногенетически. Число хромосом колеблется от 16 у Lophoblatta fissa до 80 у Macropanesthia rhinoceros.

Виды 
Известно более 4600 видов; особенно многочисленны в тропиках и субтропиках. На территории бывшего СССР — 55 видов. В последние годы появляются сообщения о снижении численности отдельных видов тараканов на территории СНГ.

Классификация 
Около 700 родов и более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов и около 500 родов собственно тараканов и 2900 видов и более 200 родов термитов.
Разные авторы разделяют таракановых на различное число соподчинённых систематических групп. В 1960 году (Princis, 1960) выделяли 28 семейств и 21 подсемейство собственно тараканов (без термитов) в двух группах надсемейств: Polyphagoidea
+ Blaberoidea, и Blattoidea + Epilamproidea. В последние годы выделяют 9 семейств тараканов и 9 семейств термитов (без учёта вымерших семейств). Некоторые авторы рассматривают Cryptocercidae и Nocticolidae в составе семейства Polyphagidae.

 Надсемейство Blaberoidea
 Семейство Blaberidae — 165 родов, 1201 вид
 Подсемейства: Blaberinae — Diplopterinae — Epilamprinae — Geoscapheinae — Gyninae — Oxyhaloinae — Panchlorinae — Panesthiinae — Paranauphoetinae — Perisphaeriinae — Pycnoscelinae — Zetoborinae
 Семейство Ectobiidae (=Blattellidae) — 224 рода, 2398 видов
 Подсемейства: Blattellinae — Ectobiinae — Nyctiborinae — Pseudophyllodromiinae
 Надсемейство Blattoidea
 Семейство Anaplectidae — 2 рода
 Семейство Blattidae — 44 рода, 609 видов
 Подсемейства: Archiblattinae — Blattinae — Macrocercinae — Polyzosteriinae
 Семейство Lamproblattidae — 3 рода, 10 видов
 Семейство Tryonicidae — 7 родов, 32 вида
 Семейство Cryptocercidae — 1 род, 12 видов
 Термиты
 Надсемейство Corydioidea
 Семейство Corydiidae (=Polyphagidae) — 39 родов, 216 видов
 Подсемейства: Corydiinae — Euthyrrhaphinae — Holocompsinae — Latindiinae — Tiviinae
 Семейство Nocticolidae — 9 родов, 32 вида

Филогения 
Эволюционные взаимоотношения разных групп тараканов и термитов показана на следующей кладограмме (Eggleton, Beccaloni & Inward, 2007, с доп.):

Палеонтология 
 См. также :Категория:Вымершие таракановые
Ископаемые семейства тараканов:
 † Blattulidae — † Caloblattinidae — † Fuziidae — † Liberiblattinidae — † Mutoviidae — † Mylacridae — † Phyloblattidae — † Raphidiomimidae — † Umenocoleidae
 † Irreblatta relicta — живший в юрском периоде на территории Монголии.

Взаимодействие с человеком 

Ряд таракановых обитает в жилищах человека, являясь синантропами, например, рыжий таракан (прусак), чёрный таракан. Другие завозятся с тропическими продуктами в умеренные страны и иногда приживаются в отапливаемых помещениях (американский таракан). Тараканы могут повреждать пищевые продукты, кожаные изделия, переплёты книг, комнатные и тепличные растения. Некоторые тараканы, питаясь различными отбросами, в том числе и фекалиями, являются переносчиками инфекционных заболеваний (например, дизентерии) и яиц глистов. Гигантские тараканы с острова Мадагаскар (Gromphadorhina portentosa) длиной от 6 до 10 см используются в тараканьих бегах.
Тараканы массово выращиваются в различных странах мира как декоративные животные, не требующие сложного ухода. Также массовое разведение отдельных видов тараканов — неотъемлемая часть современной террариумистики, в которой различные виды этих животных используются в качестве кормовых объектов. Наиболее популярен на сегодняшний день пепельный таракан (Nauphoeta cinerea).

Тараканы как продовольственный ресурс 
Известно, что в таракане содержится в три раза больше белка, чем в курятине. Засахаренные тараканы — одно из блюд традиционной китайской кухни.

Есть сведения об употреблении тараканов в пищу и как лекарство в народной медицине (чёрный таракан).

Разведение в неволе 
Тараканов разводят на корм домашним животным, для фармацевтических целей и для очистки мусора от органики.

Охранный статус 
Несмотря на преимущественно негативное взаимодействие тараканов с человеком, 16 их видов занесены в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species), 8 — на грани исчезновения (CR), 7 — как вымирающие (EN) и ещё 1 — как уже вымерший:
  Balta crassivenosa — вид тараканов из семейства Blattellidae, эндемик небольшого острова Силуэт в Сейшельском архипелаге. Возможно, вид уже вымер.
  Delosia ornata — вид тараканов из семейства Blattellidae, эндемик небольшого острова Дерош в архипелаге Амирантские острова, входящего в состав государства Сейшельские Острова. Сохранившимся участкам леса и популяции этих тараканов угрожает строительство отелей.
  Holocompsa pusilla — вид тараканов-черепашек (семейство Polyphagidae), известный по единственному экземпляру, пойманному в 1908 году на небольшом острове Маэ в Сейшельском архипелаге. Возможно, он уже вымер.
  Hololeptoblatta minor — вид тараканов из семейства Blattellidae, эндемик небольшого острова Маэ в Сейшельском архипелаге, где известен из двух местонахождений в центральной части острова.
  Hololeptoblatta pandanicola — вид тараканов из семейства Blattellidae, эндемик небольшого острова Силуэт в Сейшельском архипелаге.
  Margatteoidea amoena — вымерший вид тараканов из семейства Blattellidae, известный по 5 экземплярам, пойманным в 1905 году на небольшом острове Дерош в архипелаге Амирантские острова (входит в состав государства Сейшельские Острова). Вид считается вымершим.
  Miriamrothschildia aldabrensis — вымирающий вид тараканов из семейства Blattellidae, эндемик атолла Альдабра (государство Сейшельские Острова) в Индийском океане.
  Miriamrothschildia biplagiata — вид тараканов из семейства Blattellidae, эндемик двух небольших Сейшельских островов Маэ и Силуэт. Последняя находка вида была сделана в 1909 году.
  Miriamrothschildia mahensis — вид тараканов из семейства Blattellidae, также эндемик Сейшельских островов Маэ и Силуэт. Последний раз насекомых этого вида находили в 1908 году, с тех пор их не встречали ни разу.
  Nocticola gerlachi — вымирающий вид тараканов из семейства Nocticolidae, эндемик двух небольших Сейшельских островов Силуэт и Праслен.
  Sliferia similis — вид тараканов из семейства Blattellidae, также эндемик Сейшельских островов Маэ и Силуэт, где последний раз был зарегистрирован также в 1908 году и ни разу больше не попадался при поисках в подходящих местах обитания. Скорее всего, уже вымер.
  Theganopteryx grisea — вид тараканов из семейства Blattellidae, известный по единственному экземпляру, найденному в 1909 году в лесу в центральной части острова Маэ (Сейшельские острова). Возможно, уже вымер.
  Theganopteryx liturata — вид тараканов из семейства Blattellidae, известный по 6 особям, обнаруженным в 1908 году в лесах центральной части острова Маэ (Сейшельские острова).
  Theganopteryx lunulata — вид тараканов из семейства Blattellidae, эндемик небольших Сейшельских островов Маэ, Силуэт, Праслен и Фелисите. Известен только по экземплярам, найденным на этих островах в 1908—1909 годах в лесах.
  Theganopteryx minuta — вид тараканов из семейства Blattellidae, эндемик небольших Сейшельских островов Маэ, Силуэт и Фелисите. Известен только по экземплярам, найденным в 1908—1909 годах в лесах этих островов.
  Theganopteryx scotti — вид тараканов из семейства Blattellidae, эндемик небольшого острова Фелисите площадью 2,68 км² в Сейшельском архипелаге. Известен по единственному экземпляру, найденному в 1908 году в низменном лесу.

Примечания

Литература 
 
 Djernæs M, Murienne J (2022) Phylogeny of Blattoidea (Dictyoptera: Blattodea) with a revised classification of Blattidae. Arthropod Systematics & Phylogeny 80: 209-228. https://doi.org/10.3897/asp.80.e75819

 
Отряды насекомых